David C. Jewitt (ur. w 1958) – angielski astronom, odkrywca (wspólnie z Jane Luu) pierwszego obiektu w Pasie Kuipera – planetoidy (15760) Albion. W sumie jest współodkrywcą 55 planetoid, a jedną odkrył samodzielnie. Jest też współodkrywcą kilkudziesięciu księżyców planet zewnętrznych.

Życiorys 
W 1979 roku został absolwentem Uniwersytetu Londyńskiego, następnie zdobył tytuły magistra (1980) i doktora (1983) w California Institute of Technology.

W latach 1988–2009 był związany z Uniwersytetem Hawajskim. Obecnie jest profesorem na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles.

W 2012 roku otrzymał Nagrodę Shawa (wraz z Jane Luu).

W uznaniu jego pracy jedną z planetoid nazwano (6434) Jewitt.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa Davida Jewitta 
 wywiad z Davidem Jewittem w serwisie YouTube 

Absolwenci University of London
Brytyjscy astronomowie XX wieku
Brytyjscy astronomowie XXI wieku
Odkrywcy księżyców
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Planetolodzy
Laureaci Nagrody Shawa – astronomia
Urodzeni w 1958